Цибирино:

 Цибирино — деревня в Ярославской области.
 Цибирино — остановочный пункт Александровского направления Северной железной дороги.